Lissemysia är ett släkte av plattmaskar. Lissemysia ingår i familjen Aspidogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Lissemysia